Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1992—1993 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Это был первый чемпионат в Южной Корее, он прошёл в её столице Сеуле с 1 по 6 декабря 1992 года.

Это был последний мировой чемпионат, где спортсмены бывшей Чехословакии выступали под одним флагом за свою державу.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1992 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 

Фигурное катание
1992 год в фигурном катании
1992
Фигурное катание
Ю
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Республике Корея